Lakowitz steht für:
 Slavíkovice (Rousínov), Ortsteil von Rousinov in Tschechien, deutscher Name Lakowitz
Konrad Lakowitz (1859–1945), deutscher Botaniker